Фанни:

 Фанни — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.
 Фанни, Род (род. 1981) — французский футболист бенинского происхождения, защитник.
 Фанни Каплан – контрреволюционерка, совершившая покушение на Ленина.
 Фанни Брайс (1891—1951) — американская комедиантка, певица, театральная и киноактриса.
 Фанни и Александр — один из главных фильмов режиссёра Ингмара Бергмана.
 (821) Фанни — астероид главного пояса, открытый 30 марта 1916 года.
 Фанни Хилл - эротический роман Джона Клеланда, 1748 год.

См. также 
 Фания